Zec ist der Familienname folgender Personen:
 Branka Zec (* 1986), slowenische Handballspielerin
 David Zec (* 2000), slowenischer Fußballspieler
 Ermin Zec (* 1988), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Goran Zec (* 1994), serbischer American-Football-Spieler
 Nicola Zec (1883–1958), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Peter Zec (* 1956), deutscher Industriedesigner und Hochschullehrer

ZEC steht für:
 Zimbabwe Electoral Commission, öffentliche Wahlkontrollkommission in Simbabwe
 Zcash, Kryptowährung
 Secunda Airport (IATA-Code), Flughafen von Secunda (Südafrika), Provinz Mpumalanga, Südafrika

Siehe auch:
 Zeck

Abkürzung